Molodjoschny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Molodjoschny (Moskau), „geschlossene“ Siedlung städtischen Typs (SATO) in der Oblast Moskau

 ländliche Siedlungen und Dörfer:
 Molodjoschny (Region Altai, Pawlowsk), in der Region Altai, Rajon Pawlowsk
 Molodjoschny (Region Altai, Rebricha), in der Region Altai, Rajon Rebricha
 Molodjoschny (Chabarowsk), in der Region Chabarowsk
 Molodjoschny (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk, Rajon Irkutsk
 Molodjoschny (Irkutsk, Schigalowo), in der Oblast Irkutsk, Rajon Schigalowo
 Molodjoschny (Kalmückien, Jaschkul), in der Republik Kalmückien, Rajon Jaschkul
 Molodjoschny (Kalmückien, Prijutnoje), in der Republik Kalmückien, Rajon Prijutnoje
 Molodjoschny (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Molodjoschny (Kostroma, Krasnoselski), in der Oblast Kostroma, Rajon Krasnoselski
 Molodjoschny (Kostroma, Parfenjewo), in der Oblast Kostroma, Rajon Parfenjewo
 Molodjoschny (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Molodjoschny (Moskau, Podolsk), in der Oblast Moskau, Rajon Podolsk
 Molodjoschny (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Molodjoschny (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Molodjoschny (Rjasan, Miloslawskoje), in der Oblast Rjasan, Rajon Miloslawskoje
 Molodjoschny (Rjasan, Sassowo), in der Oblast Rjasan, Rajon Sassowo
 Molodjoschny (Rostow, Kamensk), in der Oblast Rostow, Rajon Kamensk
 Molodjoschny (Rostow, Krasny Sulin), in der Oblast Rostow, Rajon Krasny Sulin
 Molodjoschny (Saratow), in der Oblast Saratow
 Molodjoschny (Swerdlowsk, Berjosowski), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Berjosowski
 Molodjoschny (Swerdlowsk, Gornouralski), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Gornouralski
 Molodjoschny (Tambow), in der Oblast Tambow
 Molodjoschny (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Molodjoschny (Tomsk, Kargassok), in der Oblast Tomsk, Rajon Kargassok
 Molodjoschny (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Rajon Tomsk
 Molodjoschny (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Molodjoschny (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Molodjoschny (Tula), in der Oblast Tula
 Molodjoschny (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Molodjoschny (Wologda, Nikolsk), in der Oblast Wologda, Rajon Nikolsk
 Molodjoschny (Wologda, Woschega), in der Oblast Wologda, Rajon Woschega
 Molodjoschny (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Molodjoschnaja (Begriffsklärungsseite)